Луцій Кассій Лонгін () — традиційне чоловіче ім'я в плебейському  давньоримському роду Кассіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Луцій Кассій Лонгін (43 рік до н. е. — † 18/19 роки н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 11 року
 Луцій Кассій Лонгін — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 107 року до н. е.
 Луцій Кассій Лонгін (83 до н. е. — після 42 до н. е.) — давньоримський політичний та військовий діяч Римської республіки, трибун 44 року до н. е.
 Луцій Кассій Лонгін (5 рік до н. е. — 41 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 30 року
 Луцій Кассій Лонгін (63 до н. е. — 42 до н. е.) — військовий діяч Римської республіки, легат
 Луцій Кассій Лонгін (132 до н. е. — після 104 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, народний трибун
 Луцій Кассій Лонгін Равілла (170 до н. е. — після 113 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 127 року до н. е.